Oleg Yesayan (1946) – politico karabakho
 Tigran Yesayan (1972) – ex calciatore armeno
 Zabel Yesayan (1878-1943) – scrittrice e traduttrice armena